Ptychodera erythrea är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av Spengel. Ptychodera erythrea ingår i släktet Ptychodera och familjen Ptychoderidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
erythrea